Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1961 – 14. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot).

Zwycięzca I Ligi zostaje mistrzem Polski w sezonie 1961. Obrońcą tytułu z poprzedniego sezonu jest Stal Rzeszów, która triumfowała także w tym roku.

I Liga

Ostateczna kolejność DMP 1961

II Liga

Ostateczna kolejność DM II ligi 1961

Baraż o prawo startu w I lidze w sezonie 1962

Przypisy

Bibliografia 
 

1961
1961 w sporcie żużlowym
1961 w polskim sporcie